Matena (nhd. „Wiese, Wiesenaue“) steht für

 den Matenatunnel in Duisburg
 Mathena-Vorstadt und Mathenakirche in Wesel

Matena ist der Familienname folgender Personen:

 Dick Matena (* 1943), niederländischer Comic-Zeichner 
 Franz von Krane-Matena (1810–1896), königlich preußischer Generalmajor